Ligat ha'Al pode se referir a:

 Ligat ha'Al, a liga nacional de futebol de Israel;
 Ligat ha'Al, a liga nacional de basquete de Israel;.

Desambiguação